Vítězem loňského ročníku byl americký pár Liezel Huberová a Bob Bryan. V letošním ročníku se však Bob Bryan mixu nezúčastnil a Huberová vytvořila 1. nasazený pár soutěže s Indem Maheshem Bhupathim, který skončil v 1. kole po prohře s tchajwansko-americkou dvojicí Čan Jung-žan a Eric Butorac.

Vítězem soutěže se stal slovinsko-srbský 6. nasazený pár Katarina Srebotniková a Nenad Zimonjić, který ve finále zdolal kazašsko-rakouskou dvojici Jaroslava Švedovová a Julian Knowle.

Nasazení hráčů 
V závorce je kolo, ve kterém hráči vypadli.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Související články 
 French Open
 Seznam vítězů smíšené čtyřhry na French Open
 French Open 2010 – mužská dvouhra
 French Open 2010 – ženská dvouhra
 French Open 2010 – mužská čtyřhra
 French Open 2010 – ženská čtyřhra

Reference 
 Pavouk smíšené čtyřhry

Smíšená čtyřhra